Джон Луер (, род. 14 мая 1989 года) — американский профессиональный баскетболист. Луер был выбран на драфте НБА 2011 года командой «Милуоки Бакс».

Профессиональная карьера

Милуоки Бакс 
23 июня 2011 года Луер был выбран на драфте НБА 2011 года во втором раунде под общим 40-м номером клубом «Милуоки Бакс». Однако, из-за локаута он подписал контракт с немецким клубом «Скайлайнерс» с возможностью его досрочного разрыва в случае окончания локаута. В декабре 2011 года Луер вернулся из Германии и подписал двухлетний контракт с «Бакс».

Хьюстон Рокетс 
27 июня 2012 года Луер вместе с Джоном Брокменом, Шоном Ливингстоном и 12-м выбором на драфте 2012 года был обменян в «Хьюстон Рокетс» на Сэмюэля Деламберта и 14-й выбор на драфте 2012 года. 18 июля 2012 года «Рокетс» отказались от его услуг.

Кливленд Кавальерс 
20 июля 2012 года Луер подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». 7 декабря он был отослан в фарм-клуб команды из Лиги развития НБА «Кантон Чардж», но уже 20 декабря вернулся в основную команду. В январе 2013 года он ещё раз ненадолго возвращался в фарм-клуб.

Мемфис Гриззлис 
22 января 2013 года Луер был обменян в «Мемфис Гриззлис» на Марриса Спейтса, Уэйна Эллингтона, Джоша Селби и право выбора в первом раунде драфта НБА.

15 июля 2013 года Луер продлил контракт с «Гриззлис» на три года.

3 декабря 2013 года Луер установил личный рекорд, набрав 23 очка в победном матче с «Финикс Санз» 110-91. Он повторил свой рекорд в 23 очка 5 января 2014 года в победном матче с «Детройт Пистонс» 112-84.

Финикс Санз 
25 июня 2015 года Луер был обменен в «Финикс Санз» в обмен на Эндрю Харрисона, выбранного под 44-м номером на драфте НБА 2015 года.

Детройт Пистонс 
8 июля 2016 года Луер подписал с «Детройт Пистонс» четырёхлетний контракт на сумму 42 млн долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Детройт Пистонс»